Als Kabinett Adenauer V wird bisweilen die von Konrad Adenauer geführte deutsche Bundesregierung in der vierten Legislaturperiode vom 14. Dezember 1962 bis zum 15. Oktober 1963 bezeichnet. Staatsrechtlich handelte es sich beim fünften Kabinett Adenauer jedoch nur um das stark umgebildete Kabinett Adenauer IV. Zu der Kabinettsumbildung war es im Zuge der Spiegel-Affäre im Herbst 1962 gekommen.

Kabinettsumbildung Dezember 1962 
Aufgrund der Spiegel-Affäre traten am 19. November 1962 sämtliche FDP-Bundesminister aus Protest zurück. Als dann zugesichert wurde, dass der in die Affäre verwickelte Franz Josef Strauß (CSU) dem Kabinett nicht mehr angehören werde, trat die FDP im Dezember 1962 wieder in die Bundesregierung ein, jedoch zum Teil mit anderen Ministern. Strauß wurde als Verteidigungsminister im Januar 1963 von Kai-Uwe von Hassel (CDU) abgelöst.

Siehe auch 
 Liste der deutschen Bundesregierungen
 Liste der deutschen Bundesminister

Adenauer5
Politik 1962
Konrad Adenauer
Kabinett mit CDU-Beteiligung
Kabinett mit CSU-Beteiligung
Kabinett mit FDP-Beteiligung